Hajdari ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Hajdari (* 2000), nordmazedonisch-österreichischer Fußballspieler
 Albian Hajdari (* 2003), Schweizer Fußballspieler
 Azem Hajdari (1963–1998), albanischer Politiker
 Gëzim Hajdari (* 1957), albanischer Lyriker, Essayist, Übersetzer und Erzähler
 Musa Hajdari (* 1987), kosovarischer Mittelstreckenläufer